Pachyta är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre François Marie Auguste Dejean 1821. Pachyta ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långhorningar
Pachyta